Neobisnius är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Ludwig Ganglbauer 1895. Neobisnius ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Kortvingar
Neobisnius